Flurhof ist der Ortsname von

 Flurhof (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Flurhof (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern